E91 peut faire référence à :

 BMW Série 3 E91 touring, version touring de la cinquième génération de la BMW Série 3 ; 
 Protocole E91, un mécanisme d'échange quantique de clé ;
 Route européenne 91, une route en Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres